W Polsce
 Kalsk – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Sulechów
 Kalsk – gromada
 dawna nazwa wsi Rzeczna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk